Coslada är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Coslada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Coslada är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Coslada. Runt Coslada är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km väster om Coslada. Omgivningarna runt Coslada är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid